Ланштайн ():
 Ланштайн — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Ланштайн — немецкая фамилия:
 Ланштайн, Манфред — немецкий политик, бывший министр финансов ФРГ.
 Ланштайн, Мириам — немецкая актриса кино и телевидения.